

Топонимы 
 Немиров — город в Винницкой области Украины.
 Немиров — посёлок во Львовской области Украины.

См. также :pl:Niemirów

Торговая марка 
 Nemiroff — украинская компания, занимающаяся производством и продажей алкоголя.

Фамилия 
Неми́ров — русская фамилия, произошла от «охранительного» имени (букв. ср. Некрасов, Нехорошев, Несмеянов, Неклюдов, Ненароков и т. д.).

Известные представители 
 Немиров, Борис Степанович (1934—2013) — советский и российский яхтенный капитан, заслуженный мастер спорта, путешественник
 Немиров, Мирослав Маратович (1961—2016) — русский поэт, прозаик и эссеист, деятель актуального искусства, инженер-нефтяник

 Немиров, Сергей Александрович (1770—1810) — доктор медицины, экстраординарный профессор Московского университета

 Немирова-Ральф, Анастасия Антоновна (1849—1929) — русская и советская театральная актриса, заслуженная артистка Республики
 Немирова, Гузель Ауешовна (род. 1960) — российский арт-менеджер

Неми́ровы: (лит. Немировичи, польск. Niemirowiczowie) — русский дворянский род, из Литовских бояр

Родоначальник Немира Ян, герба Ястржембец

Андрей Немиров дьяк (1658), воевода в Киеве (1654), в Казани (1667).

Дворянский казачий род происходит из казаков станицы Ключевской 3-го Военного отдела Оренбургского казачьего войска

См. также 
 Немировичи-Данченко
 Немировичи-Щиты

Примечания